Иванчик — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Иванчик, Александр Владимирович (род. 1971) — российский учёный-астрофизик.
 Иванчик, Аскольд Игоревич (род. 1965) — российский историк-антиковед и востоковед.
 Иванчик, Тамаш (род. 1983) — венгерский гандболист. См. также 
 Иванчиков
 Иванчиково